Por Bethany pode estar à procura de:
Bethany (Illinois)
Bethany (Indiana)
Bethany (Missouri)
Bethany (Oklahoma)
Bethany (Pensilvânia)
Bethany (Virgínia Ocidental)

Ver também
Bethany Beach
South Bethany

Desambiguação
Desambiguações de topônimos